15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада (миротворческая) — тактическое соединение в составе Сухопутных войск Российской Федерации. Является единственной в Вооружённых силах Российской Федерации миротворческой бригадой.

Условное наименование — войсковая часть № 90600  90600). Сокращённое наименование — 15 гв. омсбр.

Формирование входит в состав  гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации — пгт. Рощинский Самарской области.

История 

15-я отдельная мотострелковая (миротворческая) бригада Центрального военного округа сформирована , согласно директиве Министра обороны Российской Федерации от  №  для участия в поддержании международного мира и безопасности, в том числе в составе сил под эгидой ООН. Соединение целиком укомплектовывалось военнослужащими по контракту. 15-я отдельная мотострелковая бригада была создана на базе 589-го отдельного гвардейского мотострелкового полка, сформированного в свою очередь в составе 27 гв. мсд, и первоначально носила наименование — 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская Краснознамённая ордена Кутузова бригада.

В своей новейшей истории с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года миротворческая бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, также в осетинском и приднестровском конфликтах.

В 2011 году бригада получила боевое знамя нового образца.

В 2014 группа была в числе вероятных участников действий по присоединению Крыма к Российской Федерации.

4 ноября 2019 года бригаде присвоено почётное наименование «Александрийская» и вручена копия знамени Александрийского 5-го гусарского полка, а формирование стало именоваться как 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада. При этом бригада лишилась всех почётных наименований, унаследованных от 589 гв. омсп. Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению Президента Российской Федерации и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.

10 ноября 2020 года подразделения бригады были введены в Нагорный Карабах в рамках проведения миротворческой операции и составляли основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Война с Украиной 
Сообщалось об участии бригады во вторжении на Украину в 2022 году. Так, в ноябре 2021 года 15-й омсбр командовал подполковник Андрей Марушкин, под его же командованием бригада фигурировала в российских и украинских сводках в марте 2022 года. Также имеются погибшие в ходе боёв на Украине военнослужащие бригады, в частности, по заявлениям генштаба ВСУ, к июню было выведено из строя 66 % её состава: 800 человек было убито и 400 ранено.

Согласно расследованию украинских журналистов, 28 февраля бригада заняла село Перемога Киевской области, где российские военные оборудовали камеру пыток и расстреляли пятерых мирных жителей села. Приказ о убийстве отдали командир батальона и помощник командира, служившие в 15 бригаде.

Украинская прокуратура обвиняет военнослужащих бригады в серии изнасилований в одном из сел в Броварском районе под Киевом в середине марта 2022 года, в которой участвовали 12 военных бригады. Двое идентифицированных снайперов из этой группы, по данным из соцсетей, погибли.

В середине апреля один из военнослужащих бригады в перехваченном телефонном разговоре описывает пытки, грабежи и неизбирательные обстрелы снарядами села в Харьковской области.

Позднее прокуратура Киевской области и Служба безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вышеупомянутых подозревают в «нарушении законов и обычаев войны, связанных с убийством». Одного из них также подозревают в пытках двоих жителей села в Киевской области, среди которых был настоятель местного храма, в сентябре СБУ опубликовало перехваченную запись разговора водителя бронетранспортера, датированную 15 апреля, в которой он в общении со своими родственниками описал пытки и издевательства над украинским военнопленным в Харьковской области.

Согласно рассказам свидетелей преступлений, собранным The Wall Street Journal, бригада вместе с двумя другими подразделениями РФ с конца февраля стояла в поселке Новый Быков Черниговской области, где военные пытали местных жителей и убили как минимум троих из них. Украинская прокуратура уже возбудила против них дела о военных преступлениях за задержания, убийства и исчезновения граждан Украины.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 № 278 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присвоено почётное наименование «гвардейская» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».

В июне 2022 Генштаб ВСУ сообщил о выводе из строя 66 % бригады: 800 человек убитыми и 400 ранено.

Состав 

 Управление;
 1-й мотострелковый батальон;
 2-й мотострелковый батальон;
 3-й мотострелковый батальон;
 танковый батальон;
 зенитный ракетный дивизион;
 зенитный ракетно-артиллерийский дивизион;
 разведывательный батальон;
 инженерно-сапёрный батальон;
 батальон управления (связи);
 ремонтно-восстановительный батальон;
 батальон материального обеспечения;
 стрелковая рота (снайперов);
 рота РХБЗ;
 рота БПЛА;
 рота РЭБ;
 комендантская рота;
 медицинская рота;
 батарея управления и артиллерийской разведки (начальника артиллерии);
 взвод управления и радиолокационной разведки (начальника ПВО);
 взвод управления (начальника разведывательного отделения);
 взвод инструкторов;
 взвод тренажеров;
 полигон;
 оркестр.

Командиры 
 гв. полковник Кузовлев Сергей Юрьевич (2005—2008),
 гв. полковник Сувалов Олег Евгеньевич (2008—2010),
 гв. полковник Киндеев Виктор Валерианович (2010),
 гв. полковник Степанищев Константин Владимирович (2011—2013),
 гв. полковник Герасимов Виталий Петрович (2013—2014),
 гв. полковник Захаров Николай Александрович (2014—2016),
 гв. полковник Авдеев Алексей Вячеславович (2016—2018),
 полковник Нечаев Константин Владимирович (2018—2020),
 подполковник Ершов Павел Алексеевич (2020—2021),
 подполковник Марушкин Андрей Сергеевич (с 2021).

Галерея

См. также 

 76-й гвардейский стрелковый полк

Примечания

Ссылки 
 Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе // Минобороны России

Мотострелковые бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 2005 году
Воинские формирования Центрального военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании